Dit is de wereldranglijst voor mannen van maart 2018 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 15 maart 2018.

Mannen 03